Ехидо Сан Луис има више значења:

 Ехидо Сан Луис (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Сан Луис (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо Сан Луис (Атиталакија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ехидо Сан Луис (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику